Rutenbergia är ett släkte av bladmossor. Rutenbergia ingår i familjen Rutenbergiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rutenbergia